Majkovo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Majkovo (Lipetsk) - dorp in de Russische oblast Lipetsk
 Majkovo (district Kimrski) - dorp in de Russische oblast Tver
 Majkovo (district Oleninski) - dorp in de Russische oblast Tver
 Majkovo (Toela) - dorp in de Russische oblast Toela
 Majkovo (Tomsk) - dorp in de Russische oblast Tomsk